Seidner

steht für

 Seidner (Druckerei), chromolithographische Druckanstalt Anfang des 20. Jahrhunderts in Budapest
 Seidner Jewish Foundation, Stiftung mit Sitz in Budapest zur Förderung einer globalen jüdischen Gemeinschaft

ist der Name von

 David Seidner (1957–1999), US-amerikanischer Fotograf
 Irene Seidner (1880–1959), österreichisch-amerikanische Schauspielerin
 Johann Ignaz Seidner (1753–1829), deutscher Theologe und Archivar
 Wilhelm Seidner (1838–1902), deutscher Politiker, Kaufmann und Architekt